Скир:
 Скир (Σκιρὰς) — персонаж древнегреческой мифологии, прорицатель.
 Скир (молочный продукт) (Skyr) — традиционный исландский кисломолочный продукт.